Nossa Senhora da Conceição Aparecida — padroeira do Brasil.

Outros significados 
Brasil
Nossa Senhora Aparecida (Barra Mansa) — bairro em Barra Mansa, Rio de Janeiro
Nossa Senhora Aparecida (Juiz de Fora) — bairro de Juiz de Fora, Minas Gerais
Nossa Senhora Aparecida (Santos Dumont) — bairro de Santos Dumont, Minas Gerais
Nossa Senhora Aparecida (Sergipe) — município em Sergipe
Nossa Senhora Aparecida (Uberlândia) — bairro de Uberlândia, Minas Gerais
Basílica de Nossa Senhora Aparecida — em Aparecida, São Paulo
Catedral Metropolitana de Brasília — também conhecida como Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
Catedral Nossa Senhora Aparecida (Cascavel) — em Cascavel, Paraná
Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia — em Uberlândia, Minas Gerais
Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia — em São Carlos, São Paulo
Vila Nossa Senhora Aparecida (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, Minas Gerais

Portugal
Santuário da Nossa Senhora Aparecida — em Torno, no município de Lousada
Senhora Aparecida — lugar da freguesia de Torno, no município de Lousada

Desambiguação